Christus und die Ehebrecherin  ist der Titel von Kunstwerken:

 Cristo e l´adultera, Gemälde von Johannes Rottenhammer
 Christus und die Ehebrecherin (Bruegel), Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren
 Christus und die Ehebrecherin (Hans Kemmer), Gemälde von Hans Kemmer
 Gemälde von Giovanni Francesco Barbieri
 Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren

Siehe auch: 
 Jesus und die Ehebrecherin, Erzählung aus dem Johannesevangelium